Ângela (filme) — produção brasileira de 1951 com Eliane Lage e Alberto Ruschel
 Angela (canção) — dos Bee Gees, lançada como single em 1988
 Angela (personagem de histórias em quadrinhos) — personagem de quadrinhos da autoria de Neil Gaiman e Todd McFarlane
 "Angela" — canção de John Lennon e Yoko Ono do álbum Some Time in New York City

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de personagens